O Grande Prêmio da MotoGP de Aragão de 2013 ocorreu em 29 de setembro.

Resultados

Classificação MotoGP

Classificação Moto2

Classificação Moto3 

Grande Prêmio de Aragão de Motovelocidade
Esporte a motor da Espanha
Eventos esportivos sediados na Espanha
GPs de MotoGP de 2013